Tscherwoni Luky (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Tscherwoni Luky (Lochwyzja), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja
 Tscherwoni Luky (Mena), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena